Виндейкяй () — деревня (kaimas) в Ширвинтском районе Вильнюсского уезда Литвы. Входит в состав

Местоположение 
Соединено автотрассой с поселением Шейнюнай.

Известные уроженцы 
Народный художник СССР Витаутас Юркунас.

Населённые пункты Литвы
Ширвинтский район